Magyar Hírmondó, az első magyar nyelvű hírlap (1780–1788)
Magyar Hírmondó, könyvsorozat, Magvető kiadó (1980–1990), előzménye a Magyar Tallózó (1978–1979)
Magyar Hírmondó, könyvsorozat, Szent István Társulat (2000-es évek–)